Виктор Вячеславович Позняк (1886 — после 1917) — штабс-капитан Осовецкой крепостной артиллерии, герой Первой мировой войны.

Биография 
Католического вероисповедания. Из потомственных дворян. Уроженец Ломжинской губернии.

Окончил 2-й кадетский корпус (1904) и Михайловское артиллерийское училище (1906), откуда выпущен был подпоручиком в Осовецкую крепостную артиллерию. Произведен в поручики 1 сентября 1909 года, в штабс-капитаны — 31 августа 1913 года. Окончил офицерский класс Учебного воздухоплавательного парка.

В Первую мировую войну вступил в составе Осовецкой крепостной артиллерии. Пожалован Георгиевским оружием

Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

В 1916 году был переведен в Осовецкую полевую тяжелую артиллерийскую бригаду. 30 мая 1917 года произведен в капитаны «за выслугу лет», а 26 сентября того же года переведен в 68-й Осовецкий отдельный полевой тяжелый артиллерийский дивизион.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 20.04.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 4.06.1915)
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 19.07.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 25.07.1915)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 13.09.1916)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 17.11.1916)

Примечания

Литература 
 
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.

Выпускники Второго кадетского корпуса
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Участники Первой мировой войны (Россия)